Дональд Франклин «Дон» Блессинг (; ) — американский гребной рулевой, выступавший за сборную США по академической гребле в конце 1920-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Амстердаме в зачёте восьмёрок, победитель и призёр многих студенческих регат. Также известен как инвестиционный банкир, один из владельцев футбольного клуба «Окленд Рэйдерс».

Биография 
Дональд Блессинг родился 26 декабря 1905 года в городе Холлистер, штат Калифорния.

Занимался академической греблей во время учёбы в Калифорнийском университете в Беркли, состоял в местной гребной команде «Калифорния Голден Беарс», в качестве рулевого неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах, в частности в 1928 году выиграл чемпионат Межуниверситетской гребной ассоциации (IRA).

Наивысшего успеха в гребле на международном уровне добился в сезоне 1928 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Амстердаме. В распашных восьмёрках благополучно преодолел все предварительные этапы и в решающем финальном заезде более чем на две секунды опередил главных конкурентов британцев — тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

Впоследствии Блессинг стал достаточно известным инвестиционным банкиром в Пидмонте и Бельведере, Калифорния. Активно инвестировал в Американскую футбольную лигу, был одним из восьми миноритарных акционеров основанного в 1960 году клуба «Окленд Рэйдерс».

Умер 4 июля 2000 года в городе Тибурон, штат Калифорния, в возрасте 94 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дон Блессинг — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли